Barthout van Assendelft (schout) (overleden ca. 1337), schout van Assendelft vanaf 1315
 Barthout van Assendelft (heer) (ca. 1360-1443), heer van Assendelft (1392-1443)
 Barthout van Assendelft (jurist) (ca. 1440-na 1502), onder meer landsadvocaat van de staten van Holland (1494-1497)